Ершо́вка — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Ершовка — село в Узункольском районе Костанайской области.

Россия 
 Ершовка — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Ершовка — село в Жирновском районе Волгоградской области.
 Ершовка — посёлок в Усольском районе Иркутской области.
 Ершовка — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Ершовка — село в Вятскополянском районе Кировской области.
 Ершовка — деревня в Притобольном районе Курганской области.
 Ершовка — деревня в Колыванском районе Новосибирской области.
 Ершовка — деревня в Добрянском районе Пермского края.
 Ершовка — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Ершовка — деревня в Аткарском районе Саратовской области.
 Ершовка — село в Воскресенском районе Саратовской области.
 Ершовка — село в Камбарском районе Удмуртии.
 Ершовка — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.

Реки

Россия 
 Ершовка (приток Кети) — в Красноярском крае.
 Ершовка (верхний приток Васюгана) — в Томской области.
 Ершовка (нижний приток Васюгана) — в Томской области ().
 Ершовка (приток Омутной) — в Кировской области.
 Ершовка (приток Тошни) — в Вологодской области.
 Ершовка (приток Тыма) — в Томской области.
 Ершовка (приток Чузика) — в Томской области.